FGG steht als Abkürzung für:

 Fellow of the German Gemmological Association (F.G.G.)
 Flussgebietsgemeinschaft, z. B. Flussgebietsgemeinschaft Elbe 
 Frankfurter Geographische Gesellschaft, ein gemeinnütziger, wissenschaftlicher Verein zur Verbreitung und Förderung geographischen Wissens
 Fränkische Geographische Gesellschaft
 Fremdsprachen in Geschichte und Gegenwart, eine Buchreihe des Harrassowitz Verlags 
 Führungsgrundgebiet im militärischen Umfeld
 das nicht mehr geltende bundesdeutsche Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit

FGG